Eran steht für:

 Eran (Begriff), Land der Iraner
 Eran (Indien), Dorf im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh

Eran ist der Familienname folgender Personen:
 Oded Eran (* 1941), israelischer Botschafter